PPP2R2A () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 8-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 447 амінокислот, а молекулярна маса — 51 692.

Задіяний у таких біологічних процесах, як ацетилювання, альтернативний сплайсинг.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 8

Некатегоризовані білки